Acrania steht für:
 Schädellose, Unterstamm der Chordatiere
 Acrania (britische Band), Death-Metal-Band
 Acrania (mexikanische-Band), Death-Metal-Band

Siehe auch:
 Akranie
 Arcania